Il doppio femminile del Kremlin Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Gisela Dulko e Flavia Pennetta erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non difenderlo e quindi di non partecipare al torneo.

Vania King e Jaroslava Švedova hanno sconfitto in finale Anastasija Rodionova e Galina Voskoboeva per 7-63, 6-3.

Teste di serie 

  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
  Vania King /  Jaroslava Švedova (campionesse)

  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (semifinale)
  Anastasija Rodionova /  Galina Voskoboeva (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Kremlin Cup 2011